Kefar Blum (hebreiska: כפר בלום) är en ort i Israel. Den ligger i Norra distriktet, ca 5 km sydost om staden Qiryat Shemona. Antalet invånare i Kefar Blum  var 677 år 2015.

Källor

Externa länkar

Orter i Norra distriktet